Foy – wioska w Belgii, w prowincji Luksemburg, niedaleko Bastogne.

Foy było jedną z aren Bitwy o Wybrzuszenie. Zajęcie wioski przez Kompanię E, 506 Spadochronowego Pułku Piechoty należącego do 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii Stanów Zjednoczonych, zostało przedstawione w siódmym odcinku miniserialu Kompania braci.

Miejscowości w prowincji Luksemburg